Юрий Криворучко:
 Криворучко, Юрий Григорьевич (род. 1986) — украинский шахматист, гроссмейстер.
 Криворучко, Юрий Зеновьевич (род. 1966) — украинский политик.